Бра́нка (, «белая») — имя, фамилия и топоним.

Топонимы 
 Бранка — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Авейру.
 Бранка — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен.
 Рибейра-Бранка — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен.

Персоналии 
 Бранка, Антуан-Констан де (1764—1809) — французский военный деятель.
 Бранка, Витторе (1913—2004) — итальянский литературовед, филолог, историк-медиевист и литературный критик.
 Бранка, Вильгельм Карл Франц фон (1844—1928) — немецкий геолог и палеонтолог.
 Бранка, Гленн (1948—2018) — американский композитор-авангардист.
 Бранка, Джузва (род. 1967) — итальянский журналист, блогер и спортивный менеджер.
 Бранка, Марко (род. 1965) — итальянский футболист, нападающий.
 Бранка, Тони (1916—1985) — швейцарский пилот автогоночной серии Формула-1.

См. также 
 Бланка
 Бьянка